Le nom de place Royale est porté par différentes places publiques de par le monde :

Allemagne
 Königsplatz de Munich
 Place royale de Berlin (Königsplatz), depuis 1926 Place de la République

Belgique
 Place Royale (Bruxelles) ancienne Place de Lorraine.

Canada
 Place Royale (Montréal), dans le Vieux-Montréal
 À Québec, la place Royale est située au centre du Vieux-Québec

Espagne 
Place Royale de Barcelone

France

La place Royale en France est destinée à servir de cadre à la statue d'un souverain (statue équestre, selon la tradition issue de l'Antiquité romaine ou statue pédestre dès le ). Alors que la place médiévale est une création spontanée généralement sans tracé particulier et que la place de la Renaissance italienne est monumentale et fermée, la place Royale de l'époque classique française, qui servira de modèles aux autres places Royales européennes, résulte d'un programme architectural et sert de décor à cette statue.
 
 Place Royale de Paris (1605-1612), aujourd'hui place des Vosges
 Place Dauphine de Paris,  (1607-1611)
 Place Royale de Caen (1679), aujourd'hui place de la République (depuis 1883)
 Place Royale de Clermont-Ferrand
 Place des Victoires de Paris (1685-1686)
 Place Royale de Dijon (1681-1686), aujourd'hui place de la Libération
 Place Royale de Pau (1688)
 Place Louis le Grand de Paris (1699), aujourd'hui place Vendôme
 Place Dauphine de Limoges (1712), aujourd'hui place Denis-Dussoubs
 Place Royale de Montauban (1713), aujourd'hui place Nationale
 Place Bellecour de Lyon (1715)
 Place Royale du Peyrou de Montpellier (1718)
 Place Royale de Bordeaux (1729-1755), aujourd'hui place de la Bourse
 Place Louis le Grand de Rennes (~1730), aujourd'hui place du Parlement-de-Bretagne
 Place Royale de Nancy (1755), aujourd'hui place Stanislas
 Place Royale de Reims (~1760)
 Place Louis XV de Paris (1772), aujourd'hui place de la Concorde
 Place Royale de Nantes (1788)
 Place Royale de Metz (1802), aujourd'hui place de la République

Iran
 Place Naghsh-e Jahan () ou « meydān-e Shah » (Place Royale) d'Ispahan

Pays-Bas 
 Place Royale d'Amsterdam

Littérature 
 La Place Royale ou l'Amoureux extravagant est une pièce de théâtre de Pierre Corneille

Média
 Place royale est une émission de télévision belge diffusée sur RTL-TVi
 La Place Royale est une revue française fondée en 1982 par Henry Montaigu.

Notes et références 

Royale